Албанская Суперлига () — высшая лига чемпионата Албании по футболу. Основана в 1930 году. В первом чемпионате сыграли шесть команд: «Скендербеу», «Башкими», «Теута», «Эльбасани», «Влёра» и «Тирана». Ранее называлась первой лигой. В чемпионате с сезона 2014/2015 участвуют 10 команд. Начиная с сезона 1998/1999 чемпионат стал называться Суперлигой, и в нём участвовало 16 команд. С сезона 1999/2000 количество команд было уменьшено до 14. А с сезона 2006/2007 в чемпионате принимали участие уже 12 команд. В данный момент осталось 10 команд.

Клубы (2021/2022) 
Согласно официальному сайту федерации

 «Влазния» (Шкодер)
 «Динамо (Тирана)» (Тирана)
 «Кастриоти» (Круя)
 «Кукеси» (Кукес)
 «Лачи» (Лач)
 «Партизани» (Тирана)
 «Скендербеу» (Корча)
 «Теута» (Дуррес)
 «Тирана» (Тирана)
 «Эгнатиа» (Ррогожина)

Чемпионы 

 1930: Тирана
 1931: Тирана
 1932: Тирана
 1933: Скендербеу
 1934: Тирана
 1935: не проводился
 1936: Тирана
 1937: Тирана
 1938—1944: не проводился
 1945: Влазния
 1946: Влазния
 1947: Партизани
 1948: Партизани
 1949: не проводился
 1950: Динамо (Тирана)
 1951: Динамо (Тирана)
 1952: Динамо (Тирана)
 1953: Динамо (Тирана)
 1954: Партизани
 1955: Динамо (Тирана)
 1956: Динамо (Тирана)
 1957: Партизани
 1958: Партизани
 1959: Партизани
 1960: Динамо (Тирана)
 1961: Партизани
 1962: не проводился
 1963: Партизани
 1964: Партизани
 1965: 17 Нентори
 1966: 17 Нентори
 1967: Динамо (Тирана)
 1968: 17 Нентори
 1969: не проводился
 1970: 17 Нентори
 1971: Партизани
 1972: Влазния
 1973: Динамо (Тирана)
 1974: Влазния
 1975: Динамо (Тирана)
 1976: Динамо (Тирана)
 1977: Динамо (Тирана)
 1978: Влазния
 1979: Партизани
 1980: Динамо (Тирана)
 1981: Партизани
 1982: 17 Нентори
 1983: Влазния
 1984: Эльбасани
 1985: 17 Нентори
 1986: Партизани
 1987: Партизани
 1988: 17 Нентори
 1989: 17 Нентори
 1990: Динамо (Тирана)
 1991: Фламуртари
 1992: Влазния
 1993: Партизани
 1994: Теута
 1995: Тирана
 1996: Тирана
 1997: Тирана
 1998: Влазния
 1999: Тирана
 2000: Тирана
 2001: Влазния
 2002: Динамо (Тирана)
 2003: Тирана
 2004: Тирана
 2005: Тирана
 2006: Эльбасани
 2007: Тирана
 2008: Динамо (Тирана)
 2009: Тирана
 2010: Динамо (Тирана)
 2011: Скендербеу
 2012: Скендербеу
 2013: Скендербеу
 2014: Скендербеу
 2015: Скендербеу
 2016: Скендербеу
 2017: Кукеси
 2018: Скендербеу
 2019: Партизани
 2020: Тирана
 2021: Теута
 2022: Тирана

Достижения клубов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Горсков Анатолий. Мифы и реальность чемпионата Албании по футболу. Советский спорт. (17 января 2018)

Албания
Чемпионат Албании по футболу